Coalmont hace referencia a varios artículos sobre lugares en Norteamérica:

Estados Unidos 
 Coalmont (Colorado)
 Coalmont (Indiana)
 Coalmont (Pensilvania)
 Coalmont (Tennessee)

Canadá
 Coalmont (Columbia Británica)